Boonville (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Boonville (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Boonville (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Boonville (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.